Skjeldal ist der Familienname folgender Personen:

 Gudmund Skjeldal (* 1970), norwegischer Skilangläufer
 Kristen Skjeldal (* 1967), norwegischer Skilangläufer